Bruno Fornaroli – calciatore uruguaiano, attaccante
 Cia Fornaroli – ballerina, coreografa e attrice italiana
 Eugenia Fornaroli – esperta di lingua volapük italiana del XIX secolo